Debut (debutto) può riferirsi a:

 Debut – album di Gigi Pascal e la Pop Compagnia Meccanica del 1973
 Debut – album di Tony Fruscella del 1981
 Debut – album di Björk del 1993
 Debut – album di Tony Hadley del 2000
 Debut – compilation di artisti vari del 2010 pubblicata da Al-kemi records/Ala Bianca
 Debut – album di Zoë Straub del 2015
 Debut Records – casa discografica statunitense